Турмерик:

 Турмерик — одно из названий растения Куркума длинная.
 Турмерик — краситель, содержащий куркумин.